Il singolare dell'Abierto Mexicano de Tenis Telefonica Movistar 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Agustín Calleri era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Luis Horna.

Carlos Moyá ha battuto in finale 6–3, 6–0 Fernando Verdasco.

Teste di serie

  Carlos Moyá (campione)
  Nicolás Massú (quarti di finale)
  Agustín Calleri (primo turno)
  Mariano Zabaleta (secondo turno)

  Félix Mantilla (secondo turno)
  Gastón Gaudio (secondo turno)
  Juan Ignacio Chela (semifinali)
  Filippo Volandri (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Abierto Mexicano Telcel 2004
ATP Tour 2004